Chyromya är ett släkte av tvåvingar. Chyromya ingår i familjen gulflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gulflugor
Chyromya